Ви́ктор Алекса́ндрович Игна́тов:
 Игнатов Виктор Александрович (род. 1968) — член Совета Федерации Федерального Совета Российской Федерации.
 Игнатов Виктор Александрович (1932—1992) — физикохимик, лауреат Государственной премии, академик РАН.